Ženská dvouhra Qatar TotalEnergies Open 2023 probíhala okolo poloviny února 2023. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Čtyři z nich si účast zajistily v kvalifikaci. 

Vítězkou se stala polská světová a nejvýše nasazená obhájkyně vítězství Iga Świąteková, která ve finále deklasovala turnajovou dvojku Jessicu Pegulaovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo její dvanáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Cestou turnajem ztratila ve třech zápasech pouze pět her –  po volném losu povolila ve druhém kole jednu hru Collinsové, ke čtvrtfinálovému utkání nenastoupila Bencicová, jeden game prohrála v semifinále se světovou jedenáctkou Veronikou Kuděrmetovovou a ve finále ztratila tři gamy s Pegulaovou. Na okruhu WTA tím vytvořila rekord v nejnižším počtu ztracených her na cestě za titulem, do té doby držený Chris Evertovou, která v roce 1974 prohrála v Indianapolisu her sedm. Před zavedením oficiálních statistik pak pět gamů prohrála Suzanne Lenglenová ve Wimbledonu 1925.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2023
WTA Tour 2023